farba – substancja
 Farba – polski zespół muzyczny
 Farba – polski film fabularny